São Sebastião – stacja metra w Lizbonie
 Miejscowości w Portugalii:
 São Sebastião – miejscowość w gminie Lagos
 São Sebastião – miejscowość w gminie Loulé
 São Sebastião – parafia gminy Setúbal i jednocześnie miejscowość
 São Sebastião – miejscowość na Azorach, w gminie Ponta Delgada
 São Sebastião – miejscowość w gminie Rio Maior
 Vila de São Sebastião – miejscowość na Azorach, w gminie Angra do Heroísmo

 São Sebastião – miasto i gmina w Brazylii, w stanie São Paulo

 Estádio São Sebastião – stadion w Mosqueiro w Brazylii